Okręty US Navy o nazwie USS "Scorpion":
Pierwszy "Scorpion" (1812) był slupem, służył jako część flotylli Joshuy Barneya na wodach Zatoki Chesapeake podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej
Drugi "Scorpion" (1813) był szkuneremem służącym na Wielkich Jeziorach w czasie wojny brytyjsko-amerykańskiej.
Trzeci "Scorpion" (1847) był parowcem z ożaglowaniem, który brał udział w wojnie amerykańsko-meksykańskiej
Czwarty "Scorpion" (PY-3) był jachtem patrolowym, który był w służbie w latach 1898-1927
Piąty "Scorpion" (SS-278) był okrętem podwodnym typu Gato, który został zatopiony podczas II wojny światowej
Szósty "Scorpion" (SSN-589) był okrętem podwodnym typu Skipjack, który zatonął w wypadku w czasie zimnej wojny.

Zobacz też 
 HMS "Scorpion"
 CSS "Scorpion"
 Radziecki okręt podwodny "Scorpion"
 "Scorpene" SSK

Scorpion